Рональд Уотсон (Рон) Хенли (; 5 декабря 1956, Хьюстон) — американский шахматист, гроссмейстер (1982).  Лучшие результаты в международных соревнованиях: Богота и Тунха (1981) — 1-е; Будапешт (1981) — 3-4-е; Биль (1981) — 1-2-е; Суракарта-Денпасар (1982) — 1-2-е (с У. Брауном); Тбилиси (1983) — 2-4-е; Нью-Йорк (1977 и 1983) — 1-е и 4-6-е; Форт-Уфэрт (1984) — 3-7-е места.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Шахматисты США